Vega (α Lyrae), jedna od najsjajnijih zvijezda na nebu

 Program Vega, sovjetski svemirski program
 Vega (raketa) 
 Vega (krater), krater na Mjesecu
 Vega (Norveška), otok i općina na sjeveru Norveške
 Vega (otočje), na sjeveru Norveške

 Lope de Vega, španjolski pisac
 Garcilaso de la Vega, španjolski vojnik i pjesnik
 Suzanne Vega, američka kantautorica
 Vega (sastav), hrvatski heavy metal sastav
 Jurij Vega, slovenski matematičar i artiljerac
 Zuria Vega, meksička glumica